

Geografia 
 Save – fiume dell'Africa Orientale, che scorre in Zimbabwe e Mozambico
 Save – fiume francese, affluente della Garonna
 Savè – comune del Benin nel dipartimento delle Colline
 Save – settore del distretto di Gisagara (Ruanda)
 Säve – area urbana della Svezia

Altro 
 Save S.p.A. – Società attiva nel campo della gestione aeroportuale
 Salvezza (Save) – statistica del baseball
 Säve flygplats – aeroporto della Svezia